André Clayeux (1897-1971), sportif, militaire et directeur des sports français
 Louis Clayeux (1913-2007), marchand et critique d'art français